Юшков переулок — одно из прежних названий улицы Зои Космодемьянской в Казани.
 Юшков переулок — прежнее название Боброва переулка в Москве.